Donald Heddeus Smith (1910-1994), cestista statunitense
Donald Everett Smith (1920-1996), cestista statunitense
Zaid Abdul-Aziz, nato Donald A. Smith (n. 1946), cestista statunitense
Donald Smith (1951-2004), cestista statunitense
Don Smith (n. 1958), pilota di rally kenyano